Кусекеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кусекеево — село в Бирском районе Республики Башкортостан.
 Кусекеево — село в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан.